Anthony se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harold Elmer Anthony
 Alfred Webster Anthony
 John Anthony